Saint-Robert (Corrèze)
Saint-Robert (Lot-et-Garonne)